Сара́нцев — русская фамилия. Известные носители:

 Саранцев, Владислав Павлович (1930—1995) — советский физик.
 Саранцев, Геннадий Иванович (1938–2019) – советский и российский педагог.
 Саранцев, Юрий Дмитриевич (1928—2005) — советский и российский актёр кино и дубляжа.

 Саранцева, Анна Борисовна (псевдоним Сарра Ансон; род. 1971) — российская детская писательница, сценарист и философ.